Das Herreneinzel der Australasian Championships 1924 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Pat O’Hara Wood. Das Finale gewann James Anderson mit 6:3, 6:4, 3:6, 5:7 und 6:3 gegen Richard Schlesinger. Es war sein zweiter Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan  der Australian Open-Homepage auf archive.org

Herreneinzel
1924